Pfeffingen kan verwijzen naar:
Pfeffingen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Basel-Landschaft
Pfeffingen (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Albstadt (deelstaat Baden-Württemberg)